Финал Кубка Бельгии по футболу 2003/2004 состоялся 17 мая 2004 года. «Брюгге» переиграл «Беверен» со счётом 4:2 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Видеоотчёт

2004
Бельгия
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Беверен»
События 17 мая
Май 2004 года
Спорт в Бельгии в 2004 году
Спортивные соревнования в Брюсселе